Filipovski ist der Familienname folgender Personen:

 Atanas Filipovski (* 1946), nordmazedonischer Bauingenieur 
 Gjorgji Filipovski (1919–2019), jugoslawischer bzw. nordmazedonischer Bodenkundler
 Ilija Filipovski (* 1941), nordmazedonischer Politiker (SDSM)
 Ljupčo Filipovski (* 1933), jugoslawischer bzw. nordmazedonischer Architekt 
 Sašo Filipovski (* 1974), slowenischer Basketballtrainer
 Stefan und Martin Filipovski, Mitglieder der Band Next Time